Richard Bryan peut désigner :
 Richard H. Bryan  (né en 1937), homme politique américain ;
 Richard Bryan, acteur américain ;
 , joueur de rugby anglais.